

Geografia
 Contea di McLeod, in inglese McLeod County – contea dello Stato del Minnesota, Stati Uniti d'America
 Ghiacciaio McLeod – ghiacciaio della Terra di Oates, in Antartide
 McLeod, anche Sandoun – census-designated place (CDP) della contea di Ransom, Stato del Dakota del Nord, Stati Uniti d'America
 McLeod – fiume del Canada

Persone
 Alice McLeod, conosciuta come Alice Coltrane (1937-2007) – pianista, organista e arpista statunitense
 Aileen McLeod (1971) – politica britannica
 Allan McLeod Cormack (1924-1998) – fisico sudafricano naturalizzato statunitense
 Candice McLeod (1996) – velocista giamaicana
 Elsie McLeod o MacLeod (1890–...) – attrice statunitense dell'epoca del muto
 Erin McLeod (1983) – calciatrice canadese,
 Fred McLeod Wilcox (1907-1964) – regista statunitense
 George McLeod (1931) – ex cestista statunitense
 Glen McLeod Cooper Johnson (1984) – ex calciatore inglese
 Gloria Negrete McLeod (1941) – politica e rettore statunitense
 Gordie McLeod (1956) – ex cestista e allenatore di pallacanestro australiano
 Ian McLeod (1980) – ex ciclista su strada sudafricano
 Izale McLeod (1984) – ex calciatore inglese
 James Frederick McLeod Prinsep (1861-1895) – calciatore britannico
 Lee McLeod Janzen (1964) – golfista statunitense
 Lewis McLeod o Macleod (1994) – calciatore scozzese* Keith McLeod (1979) – ex cestista statunitense
 Mary McLeod Bethune –  (1875-1955) – educatrice e imprenditrice statunitense, leader dei diritti civili
 Mike McLeod, propr. Michael James McLeod (1952) – ex mezzofondista britannico
 Norman Z. McLeod (1898-1964) – regista e sceneggiatore statunitense
 Nathan McLeod (1993) – attore canadese
 Omar McLeod (1994) – ostacolista giamaicano
 Rodney McLeod (1990) – giocatore di football americano statunitense
 Roshown McLeod (1975) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Sarah McLeod (1971) – attrice neozelandese
 Sarah McLeod (1973) – cantante australiana
 Thomas McLeod (1869-1960) – marinaio ed esploratore scozzese
 Wilbert McLeod Chapman soprannominato Wib (1910-1970) – ittiologo statunitense

Altro
 Le sorelle McLeod, in inglese McLeod's Daughters – serie televisiva australiana
 Sindrome di McLeod – malattia autosomica recessiva del sistema nervoso

Pagine correlate
Macleod
John McLeod